Чилик — топоним:

Болгария 
 Чилик — село в общине Кырджали Кырджалийской области.

Казахстан 
 Чилик — река, приток Или.
 Чилик — до 1990-х годов название села Шелек в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Россия 
 Чилик — село в Сулейман-Стальском районе Дагестана, упразднено в 1969 г.

См. также 
 Шилик
 Чилика